Кова́льчик (, , ) — польская, белорусская и украинская фамилия. Происходит от прозвища Кова́ль, которое образовано от названия профессии «коваль» (, , ) — кузнец. Одна из самых распространённых в Польше фамилий.

Известные носители:
 Ковальчик, Войцех (род. 1972) — польский футболист.
 Ковальчик, Евгения Ивановна (1907—1953) — советский литературовед, критик.
 Ковальчик, Марцин (род. 1985) — польский футболист.
 Ковальчик, Матеуш (род. 1987) — польский теннисист.
 Ковальчик, Мацей (род. 1977) — польский футболист.
 
 Ковальчик, Юзеф (род. 1938) — польский священник.
 Ковальчик, Юлия (род. 1997) — польская дзюдоистка.
 Ковальчик, Юрий Иванович (род. 1963) — украинский фотограф.
 Ковальчик, Юстина (род. 1983) — польская лыжница.
 Ковальчик, Ян (1941—2020) — польский конник.

См. также 
 Ковальчук
 Коваль
 Ковалик
 Ковальский
 Ковалевский
 Коваленко
 Ковалёв

Примечания